Seleuco puede hacer referencia a:

Personas

Imperio seléucida 
 Seleuco, nombre probable del padre de Antíoco (padre de Seleuco I Nicátor)
 Seleuco I Nicátor (c. 358-281 a.C.), comandante griego en el ejército de Alejandro Magno, reinó en Babilonia y Siria (305-281 a.C.), fundador de la dinastía seléucida y del Imperio seléucida
 Seleuco (hijo de Antíoco I), rey seléucida (293-266 a.C.), hijo de Antíoco I Soter
 Seleuco II Calinico (246–225 a.C.)
 Seleuco III Cerauno (o Soter) (225–223 a.C.)
 Seleuco IV Filopátor (187-175 a.C.)
 Seleuco V Filométor (126/125 a.C.)
 Seleuco (hijo de Antíoco VII), príncipe seléucida (114-94 a.C.), hijo de Antíoco VII Sidetes y Cleopatra Tea
 Seleuco VI Epífanes Nicátor (96–95 a.C.)
 Seleuco VII Cibiosactes o Filométor (¿70 a.C.-60 a.C.?)

Otras personas 
 Seleuco del Bósforo (c. 433-393 a.C.), rey del Bósforo
 Seleuco de Macedonia (), atleta olímpico griego
 Seleuco de Seleucia (c. 190 a.C.), astrónomo griego,
 Seleuco (hijo de Bitis) (c. 145-130 a. C.), gobernador ptolemaico de Chipre;
 Seleuco (comandante), comandante ptolemaico de Pelusion en Egipto (fl. 30 a.C.)
 Seleuco (astrólogo) (fl. ), astrólogo bajo el emperador Vespasiano
 Seleuco de Alejandría, gramático y sofista griego;
 Seleuco de Emesa (fl. ), historiador y poeta romano
 Seleuco (hijo de Ablabio), escritor retórico y militar romano (f. c. 365), hijo de Ablabio, amigo de Juliano el Apóstata
 Seleuco (sobrino de Olimpia) ()
 Seleuco (prefecto pretoriano de Teodosio), prefecto pretoriano de la dinastía de Teodosio,
 Seleuco (usurpador romano), usurpador romano.
 Seleuco (poeta), poeta griego
 Seleuco de Tarso, escritor de prosa griego, autor de una obra sobre la pesca

Biología 
 Saleucus (género), género de la familia Ichneumonidae
 Seleucus cuneiformis, especie del género Seleucus, familia Ichneumonidae
 Seleucus exareolatus, especie del género Seleucus, familia Ichneumonidae
 Dicyphus seleucus, especie del género Dicyphus, familia Dicyphina
 Hamba seleucus, especie del género Hamba, familia Achilidae
 Medon seleucus, especie del género Medon, familia Medonina

Otros usos 
 Seleucus (cráter), cráter en la luna
 (3288) Seleucus, asteroide